Pelle Svanslös räddar julen är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1957. Det är den tolfte boken om Pelle Svanslös.

Boken hette tidigare Pelle Svanslös och julklappstjuvarna, men döptes om till Pelle Svanslös räddar julen vid nytryck 2002.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1957
Verk av Gösta Knutsson